Maczkó József (1929–?) Maczkó I, labdarúgó-játékvezető
 Maczkó József (1937–2016) Maczkó II, labdarúgó-játékvezető